Rainha (título), título de uma governante
Rainha (xadrez), peça do jogo de xadrez
 Rainha (entomologia), fêmea fértil de uma colônia de abelhas, formigas,  vespas ou cupins.
Rainha (marca), uma marca de materiais esportivos e calçados do Brasil

Veja também
Queen (desambiguação)

Desambiguação